Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1976 se dispute du 19 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Olga Morozova et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 1976 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1976
Washington
Tennis aux États-Unis en 1976
Tennis en janvier 1976